Goupiaceae – monotypowa rodzina roślin okrytonasiennych z rzędu malpigiowców. Obejmuje jeden rodzaj Goupia z dwoma gatunkami. Zasięg tych roślin obejmuje północną część Ameryki Południowej oraz niewielkie obszary Ameryki Środkowej. Goupia glabra jest rozpowszechnionym i często bardzo licznym gatunkiem w lasach Amazonii.

Morfologia 
Zawsze zielone drzewa o liściach ułożonych w dwóch rzędach, z przylistkami. Kwiaty skupione w baldachokształtne kwiatostany wyrastające w kątach liści. Stosunkowo długie płatki korony zagięte są na końcu do środka. Owocem jest jednonasienny pestkowiec.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina należąca do kladu obejmującego m.in. fiołkowate, męczennicowate i wierzbowate w rzędzie malpigiowców (Malpighiales) w obrębie okrytonasiennych. Grupa siostrzana dla rodziny fiołkowatych. 

 Inne systemy klasyfikacyjne
System Cronquista z 1981 włączył Goupiaceae do dławiszowatych (Celastraceae), system Takhtajana z 1997 podobnie umieszcza tę grupę w rzędzie dławiszowców (Celastrales).

 Podział
 Rodzaj Goupia Aublet, Hist. Pl. Guiane 295. Jun-Dec 1775 (synonim: Glossopetalum Schreber, Gen. 205. Apr 1789
 Goupia glabra Aubl.
 Goupia guatemalensis Lundell

Przypisy 

Malpigiowce